Full Lethal Alchimist est un manga parodique du manga Fullmetal Alchemist. Il est écrit par Amano Kaito et dessiné par Daisuke Hayashi. Il est édité en France par Gekko. Le premier tome est sorti en  et le deuxième en .

Histoire 
L'histoire de Full Lethal Alchemist reprend le fil conducteur du manga original mais en utilisant beaucoup plus d'humour et en changeant un peu les noms des personnages. Ainsi Al devient Sal et Ed devient Bled. L'armure de Alphonse s'est changé en... poubelle. Par contre, l'histoire est en version accélérée (comme pour la rencontre entre personnages) comme elle ne fait que deux tomes. Le caractère des personnages est aussi changé.

Références 

Série manga
Manga des années 2000
Manga de science-fiction
Bande dessinée parodique